Érick Zonca (né en 1956), réalisateur français ;
  (1728-1809), chanteur italien (basse) ;
 Vittorio Zonca (v. 1580-?), inventeur italien.